Села:
 Городиська — Івано-Франківська область, Рогатинський район
 Городиська — Хмельницька область, Дунаєвецький район